Frühstück bei Tiffany steht für:

 Frühstück bei Tiffany (Roman), Roman von Truman Capote (1958)
 Frühstück bei Tiffany (Film), US-amerikanischer Film von Blake Edwards (1961)
 Breakfast at Tiffany’s (Soundtrack), Soundtrack zu Film von Blake Edwards (1961)
 Breakfast at Tiffany’s (Lied), Lied von Deep Blue Something (1994)